German Racing steht für:

 German Racing Escapamentos, brasilianischer Automobilhersteller
 German Racing Champions League, Serie von Galopprennen
 German Racing, ehemalige Dachmarke des deutschen Galopprennsports siehe Direktorium für Vollblutzucht und Rennen